Indricotherium, även känt som Paraceratherium och  Baluchitherium, är det största landlevande däggdjur som vetenskapen känner till. Den kunde bli upp till 8 meter hög, drygt 12 meter lång och väga ca 20 ton, drygt 3 gånger mer än en afrikansk elefant. Trots sin massiva storlek var emellertid Indricotherium inte ens i närheten av att matcha de största dinosaurierna i vikt och längd.

Indricotherium levde i centrala Asien under oligocen under tertiär. Indricotherium liknar en giraff till utseendet men var i själva verket en jättelik noshörning. Till skillnad från sina nu levande släktingar saknade djuret emellertid horn. Indricotherium var ett uddatåigt hovdjur.

Referenser 

Uddatåiga hovdjur
Förhistoriska däggdjur
Perissodactyla